Gaisweiher heißen die folgenden Seen:

 Gaisweiher (Dinkelsbühl), Weiher im Lauf des Walkenweiherbachs (zur Wörnitz) bei Gaismühle, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Gaisweiher oder Großer Gaisweiher, Weiher im Lauf des oberhalb Rumpelbach genannten Gaisbachs (zur Floß, zur Waldnaab), bei Flossenbürg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Gaisweiher oder Kleiner Gaisweiher, Weiher im Lauf des Gaisbachs vor der Gaismühle, Gemeinde Flossenbürg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern